Содом і Гоморра: 

 Содом і Гоморра - два стародавні біблійні міста, які були знищені Богом за гріхи жителів. 
 «Содом і Гоморра» - роман Марселя Пруста, четвертий роман циклу «У пошуках втраченого часу», опублікований у 1922 році. 
 «Содом і Гоморра» - кінофільм 1962 року.